Bitsie Tulloch – attrice statunitense
 Courtney Tulloch – ginnasta britannico
 Stephen Tulloch – ex giocatore di football americano statunitense